Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Сербией были установлены в 1994 году.
Первоначально дипломатические отношения между двумя странами были установлены 15 ноября 1994 года в виде отношений Белоруссии и Союзной Республики Югославия.

В ноябре 1996 года было открыто посольство Белоруссии в Белграде. Александр Лукашенко дважды посещал Белград в 1998-99 годах с официальным визитом.

История 
В марте 2009 года Александр Лукашенко посетил Сербию с рабочим визитом.

В мае 2009 года в ходе Национальной выставки Сербии в Минске был подписан крупный контракт на строительство делового центра «Delta city» и застройку территории возле Национальной библиотеки с общим объёмом инвестиций в несколько миллиардов евро (застройщик — компания Dana Holdings, принадлежащая сербским бизнесменам).

В 2003 году СРЮ была преобразована в Сербию и Черногорию, а 27 декабря 2007 года в связи с прекращением существования Сербии и Черногории как единого государства посольство в Сербии и Черногории было преобразовано в посольство в Сербии. В настоящее время временным поверенным в делах Сербии в Белоруссии является Александр Цревар, послом Белоруссии в Сербии является В. А. Брылёв.

Белоруссия поддерживает Сербию в вопросе о статусе Косова и не признаёт его независимости.

8 июня 2012 года Сербия присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии: визовым запретам для ряда высших белорусских чиновников, силовиков и предпринимателей, а также экономическим санкциям против ряда предприятий.

Дипломатические миссии

В Белграде 
 Валерий Брылёв, посол, с 2017;
 Владимер Чушев, посол, 2011—2017;
 Сергей Чичук, посол, 2008—2011;
 Владимир Мацкевич, посол, 2001—2008;
 Валерий Брылёв, посол, 1998—2001.

В Минске 
 Александр Цревар, временный поверенный в делах, с 2020;
 Велько Ковачевич, посол, 2014—2020;
 Стоян Евтич, посол, 2011—2014;
 Сречко Букич, посол, 2004—2011;
 Никола Пеякович, посол, до 2004.

Торговля 
Динамика внешней торговли в 2011—2019 годах (млн долларов):

За 2004—2008 товарооборот между двумя странами увеличился с 35,1 до 64,8 млн долларов с заметным положительным сальдо для Белоруссии. В структуре белорусского экспорта преобладает продукция машиностроения, а также металлургии и химической промышленности. Доля Сербии во внешнеторговом балансе Белоруссии составляет около 0,2 %.

См. также 
 Внешняя политика Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Белорусско-сербские отношения на сайте МИД РБ
 Подписанные между двумя странами договоры

Белоруссия
Сербия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании